Il doppio  del Challenger Providencia 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Eduardo Schwank e Mariano Hood erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Horacio Zeballos e Sebastián Prieto hanno battuto in finale 7–6(2), 6–2 Flávio Saretta e Rogério Dutra da Silva.

Teste di serie 

  Horacio Zeballos /  Sebastián Prieto (campioni)
  Juan Martín Aranguren /  Alejandro Fabbri (quarti di finale)

 Franco Ferreiro /  André Miele (primo turno) 
 Ricardo Hocevar /  João Souza (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Challenger Providencia 2009